Adeleke ist der Familienname von:

 Adeleke Mamora (* 1953), nigerianischer Politiker
 Gafaru Adeleke (* 1984), nigrischer Fußballspieler
 Isiaka Adetunji Adeleke (* 1955), nigerianischer Politiker
 Kenny Adeleke (* 1983), nigerianischer Basketballspieler
 Rhasidat Adeleke (* 2002), irische Sprinterin
 Seyi Adeleke (* 1991), nigerianischer Fußballspieler